Kichise ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Kichise (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Michiko Kichise (* 1975), japanische Schauspielerin